Абрамов Олександр Іванович (1900—1985) — російський радянський письменник-фантаст.
 Абрамов Олександр Микитович (1905—1973) — радянський дипломат.